Bezos ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Bezos (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer
 MacKenzie Bezos (* 1970), US-amerikanische Schriftstellerin und Aktionärin, siehe MacKenzie Scott